La filosofia della condivisione è un multiforme insieme di riflessioni incentrate principalmente sulla critica del neoliberismo, inteso contemporaneamente come un’ideologia, una visione del mondo, un insieme di politiche e teorie più o meno coerenti tra loro, alle quali vengono contrapposti degli ideali, come la solidarietà  fra gli esseri umani e la tutela dell'ambiente.

Non si tratta quindi di una dottrina sistematicamente organizzata che rifletta sul tema della condivisione ma di analisi condotte non solo da filosofi, ma anche da economisti, sociologi e antropologi, i quali ripensano criticamente le strutture socioeconomiche, che sarebbero alla base del grave degrado antropologico dell’inizio del terzo millennio, dal quale si fa quindi derivare la dimostrazione del fallimento del pensiero neoliberista. Questi pensatori propongono di rifiutare la logica del mercato libero e di individuare invece nel principio di condivisione una nuova logica economica che incida anche sui valori etici.

Gli interpreti della filosofia della condivisione

Queste critiche al sistema economico-sociale neoliberista si sono affermate in seguito alla crisi economica del 2007‐2008, in particolare con i saggi di autori come Raj Patel, Serge Latouche e Paul Krugman il quale, di fronte a quella che appare una caduta definitiva dei consumi per la diminuzione demografica nei paesi sviluppati, vede una via d'uscita nella «economia della collaborazione e della condivisione che offre ai consumatori l'accesso a capacità altrimenti inutilizzate e a risorse inattive...Tra tutti i fattori in gioco, quello che merita attenzione crescente è l'altro volto della propensione media e marginale al consumo - la propensione all'accesso e alla condivisione di un bene o servizio anziché alla sua proprietà.»
La riflessione sulla condivisione non rappresenta però un pensiero unico o una concezione teorica fissa e determinata che i singoli dovrebbero far propri impegnandosi a elaborare una serie di concetti sistematicamente definiti. I suoi interpreti la intendono piuttosto come una sensibilità di fondo che, pur tra opinioni e prospettive diverse, aspira a individuare un cammino autentico di umanizzazione. 

In un momento storico segnato dalla crisi della considerazione che ha il valore del legame sociale, questa ricerca impone all‘essere umano una scelta chiara, nella consapevolezza che l'umanità si trova realmente a un bivio e che adattarsi a sopravvivere in una società fondata sulla competizione, nell'indifferenza o nell'ostilità verso gli altri, sia il segnale di una mortificazione della vita:

Filosofia e attivismo
Nell'ambito delle filosofie del cambiamento sociale rientra la filosofia della condivisione che, pur nella sua eterogeneità, muove da un presupposto unico: gli attuali sistemi politici ed economici, basati come sono sulle forze del mercato, sulla commercializzazione e sulla logica del guadagno a ogni costo, devono cambiare: è ormai necessario fare qualcosa di radicale come reclamare la capacità di sfidare la società di mercato. Un intento questo molto arduo che implica certamente la voglia di un forte confronto, facendo leva sulla capacità di pensare e di agire delle persone, dove filosofia e attivismo sono inscindibili e si alimentano reciprocamente. Ciò deriva dall'idea secondo cui i cambiamenti importanti non avvengono mai da sé, ma necessitano sempre di voglia sincera di migliorare, di impegno attivo:

A differenza di altre correnti filosofiche, la filosofia della condivisione non teme «di cadere nella trappola della politica politicante, contraddistinta dalla perdita di contatto, da parte degli attori politici, con le realtà sociali e dal confinamento nei giochi politici». Non si limita solamente a «far sentire un peso nel dibattito, influenzare le posizioni dei diversi attori politici, far prendere in considerazione alcuni argomenti, contribuire a fare evolvere la mentalità». Essa nutre l'ambizione di poter offrire con le sue riflessioni un miglioramento concreto nei vari settori delle attività umane. 

Per ciò che riguarda un migliore rapporto con l'ambiente, tema molto caro ai filosofi della condivisione, questo può per esempio tradursi in un'attenta pratica su come eliminare gli sprechi e riciclare tutto il riciclabile, su come produrre e mangiare cibo locale puntando maggiormente sull'autoproduzione, su quali vie possano essere intraprese per arrivare a ottenere più energia dalle fonti rinnovabili, ridurre gli orari lavorativi utilizzando il telelavoro e smaterializzare l'economia. Concordi con alcuni economisti, fra cui il premio Nobel per l'economia Joseph E. Stiglitz, i teorici della condivisione ritengono inoltre che sia meglio abolire il Pil e ridefinire il concetto di benessere.
Per la filosofia della condivisione, filosofo è dunque colui che riflette su una realtà sociale già costituita al fine di migliorarla, senza escludere un suo coinvolgimento diretto nel lavoro concreto che occorre per arrivare a questo miglioramento o una collaborazione costruttiva con esperti operanti in settori diversi dal suo.
Egli non solo cerca di capire come l'economia sia riuscita nel tempo a plasmare la società e le persone; fa anche il possibile per giungere alla realizzazione di un cambiamento che sia allo stesso tempo personale, vissuto, praticabile nell'immediato e dalle ampie prospettive socio-ecologiche, e riconosce che questo miglioramento di sé si può effettuare meglio all'interno di un progetto condiviso con altre persone, riscoprendo il senso di comunità.
Tale filosofo non ha paura di assumere un ruolo attivo nello scenario politico: «Per cambiare noi stessi dobbiamo cambiare il mondo. Per cambiare il nostro mondo dobbiamo cambiare noi stessi. Entrambe le cose sono necessarie. Entrambe sono difficili».

Il neoliberismo come fattore di libertà 

Il neoliberismo è una dottrina economica che, ispirandosi ai valori della libertà individuale e rifacendosi ai principi dell’economia classica, rileva le violazioni in nome del laissez-faire, della |libera concorrenza, intesa come concorrenza perfetta, perpetrate da concentrazioni monopolistiche e chiede pertanto l'intervento dello Stato per riaffermare l'effettiva libertà di mercato e per garantire con ciò il rispetto anche delle libertà politiche. 

Gli economisti neoliberisti, come gli austriaci Friedrich von Hayek e Ludwig von Mises e il francese Jacques Rueff, tuttavia più che sugli ipotetici vantaggi della libera concorrenza, evidenziano i danni dell’ingerenza economica dello Stato, che può degenerare in costrizione e che comunque è sempre tardiva e spesso inefficace. Dal punto di vista filosofico, esso sarebbe parzialmente associabile alle teorie libertarie, sennonché i termini "liberista" e "neoliberista" sono talvolta utilizzati con una connotazione negativa. Ambo i termini esistono solo in lingua italiana: il primo di essi fu coniato dal filosofo Benedetto Croce a metà del XX secolo, mentre il secondo è entrato in uso nell'ultimo decennio dello stesso periodo.
Alla fine degli anni '60 Milton Friedman e i suoi seguaci della scuola monetarista hanno teorizzato il processo economico neoliberista, che è spesso stato assimilato, sin dalle origini crociane, alle conseguenze economiche del pensiero politico liberale. Tuttavia, il liberalismo attribuisce all'autorità pubblica e al diritto proprio il compito (esclusivo) di difendere le libertà individuali, tra cui anche quelle economiche. 

L'essenza economica del liberalismo fu enunciata nel modo più esplicito dall'economista austriaco Eugen von Böhm-Bawerk: «Un mercato è un sistema giuridico, in assenza del quale l'unica economia possibile è la rapina di strada»

«Il neoliberismo in quanto si fonda sull’idea che l’operare delle forze di mercato, in assenza di intervento pubblico, assicuri stabilità al sistema economico. Esiste infatti, per i monetaristi, una tendenza naturale dell’economia al conseguimento del pieno impiego e di una crescita stabile. Il ruolo della politica economica è perciò quello di accompagnare la tendenza all’equilibrio insita nel sistema capitalistico con regole automatiche (e non discrezionali, come suggerisce la scuola keynesiana) di gestione. A fronte di questa visione vi è però la constatazione che regole automatiche presuppongano una costanza nel modo di funzionare del sistema economico. Questa costanza non si riscontra nella realtà, in presenza di urti congiunturali e cambiamenti strutturali».

Basato sulla prevalenza della finanza sull'economia e sulla politica, per il neoliberismo dunque il mercato è un meccanismo che, lasciato a se stesso, senza interferenze, è in grado di allocare spontaneamente le risorse in maniera ottimale e di trovare l'equilibrio tra offerta e domanda e quindi il "giusto valore" delle cose. Secondo questa ideologia lo Stato (e anche la società civile) deve avere un ruolo del tutto secondario nell'economia, e anzi, se interferisce con le forze spontanee e naturali del mercato, distorce l'efficiente allocazione delle risorse e danneggia l'economia. Da qui la completa liberalizzazione della finanza, la libera circolazione internazionale dei capitali e le estese privatizzazioni anche di servizi pubblici essenziali, come l'istruzione e la sanità, che hanno caratterizzato i paesi (occidentali e non) negli ultimi decenni.

Il terzo settore 
Il neoliberismo riconosce in parte come fondate le critiche basate sulla condivisione economica e propone una partecipazione con e attraverso lo Stato, delle logiche del mercato nel sistema di protezioni sociali. «Un processo in cui il pubblico è gradualmente sostituito dal privato non solo nella proprietà delle agenzie impegnate nella fornitura di welfare, ma anche a livello concettuale, dove l’interesse della collettività è soppiantato dagli interessi atomizzati dei singoli individui, coordinati dai mercati. La proposta pura del neoliberismo era la radicale privatizzazione delle protezioni sociali, elargite solo dietro corrispettivo monetario del cliente, con qualche programma residuale per i miserrimi. Nei fatti, è stato implementato un riformismo più prudente, vale a dire l’inserimento graduale di elementi di mercato. Nel campo dell’assistenza sociale tale riformismo si è concretato...» con il ricorso al cosiddetto terzo settore riconosciuto giuridicamente nelle forme di economia sociale, volontariato, organizzazioni non governative, società civile, settore non profit, carità, filantropia e associazionismo.

Il "consumatore sovrano"

Lo storico Niklas Olsen ha tracciato una storia dell’evoluzione teorica del neoliberismo facendo notare come in difesa dell'economia liberale attaccata dai critici (come il giurista tedesco e filosofo politico Carl Schmitt che accusava il liberalismo di non avere un chiaro principio su cui fondare il proprio ordine sociale) Ludwig von Mises nei primi anni'Venti abbia teorizzato che alla base del liberalismo politico vi fosse il concetto del "consumatore sovrano", inteso come principio di autorità del tutto indipendente da ogni restrizione giuridica o religiosa, rispondente solo al mercato e in grado, quindi, di esprimere, con una scelta individuale, con il «voto quotidiano» del mercato, un'attività politica ben ordinata, efficiente, e democratica tipica della società liberale. Si realizzerebbe così una democrazia di mercato («democratic process of the market» basata sulla scelta del consumatore e sul meccanismo dei prezzi.

La crisi del libero mercato
La filosofia della condivisione nega invece ogni capacità autoregolatrice al libero mercato, che non permette di realizzare le migliori condizioni di libertà e di giustizia nelle attuali società consumistiche.

Il neoliberismo non nega che possano esserci forme diverse di solidarietà disinteressata, ispirate a sentimenti di filantropia; ma si tratta di un «optional di lusso che viene lasciato alla gratuità generosa dei singoli», senza altri obblighi che non siano quelli legati alle libere scelte etiche degli individui. In altre parole, l'ideologia neoliberista, che ha operato sin dalle origini come una dottrina politica rivestita con i panni di una teoria economica, avrebbe favorito la rottura di quel senso di solidarietà sociale che lega tutti gli uomini a un destino comune e che nella filosofia della condivisione incarna il bisogno tenace di resistere a un'etica pervasiva la cui gerarchia di valori pone al culmine i mercati.

La riflessione sulla condivisione ritiene che l'economia sia radicata all'interno della società e non costituisca attività separabile e isolabile dal resto delle attività umane e nega l'idea di crescita illimitata per cui la società verrebbe ridotta a mero strumento e mezzo dei meccanismi economici produttivi che tendono a stimolare consumi elevati e variati.
 
Come rileva il WWF non si tiene in debito conto la finitezza della biosfera e il fatto che l'uomo trasformi le risorse in rifiuti più rapidamente di quanto sia in grado di riciclarli in nuove risorse

La bioeconomia

A partire dagli anni settanta del secolo scorso, la questione dell'ecologia all'interno dell'economia comincia a essere esaminata a fondo, grazie soprattutto al lavoro dell'economista rumeno Nicholas Georgescu-Roegen, a cui va il merito di aver individuato le implicazioni bioeconomiche della legge dell'entropia, già intuite negli anni quaranta e cinquanta da Alfred Lotka, Erwin Schrödinger, Norbert Wiener e Léon Brillouin. Adottando il modello della meccanica classica newtoniana, osserva Georgescu-Roegen, l'economia esclude l'irreversibilità del tempo. In questo modo ignora l'entropia, ovvero l'irreversibilità delle trasformazioni dell'energia e della materia. Viene oscurato per esempio il fatto che i rifiuti e l'inquinamento, pur essendo prodotti dall'attività economica, non rientrano nel processo di produzione così come si è andato determinando.

Sparito dunque ogni riferimento a un qualsiasi substrato biofisico, la produzione economica, così come è concepita dalla maggioranza dei teorici neoclassici, non apparirebbe soggetta ad alcun limite ecologico e avrebbe come inevitabile conseguenza lo spreco irresponsabile delle risorse rare disponibili. In sostanza, il processo economico reale, a differenza del modello teorico, non sarebbe un processo puramente meccanico e reversibile; essendo di natura entropica, si svolgerebbe in una biosfera che funziona all'interno di un tempo unidirezionale. Da ciò discende, per Georgescu-Roegen, l'impossibilità di una crescita infinita in un mondo finito e la necessità di sostituire la scienza economica tradizionale con una bioeconomia, ovvero di pensare l'economia all'interno della biosfera.
«La Prima e la Seconda rivoluzione industriale ci stanno presentando il loro conto in termini di entropia: duecento anni di carbone, petrolio e gas naturale bruciati per promuovere e favorire uno stile di vita industriale hanno prodotto il rilascio di ingenti quantità di biossido di carbonio nell'atmosfera terrestre. Questa energia consumata – il saldo entropico – impedisce alla radiazione solare di sfuggire dal pianeta e minaccia un catastrofico cambiamento della temperatura della terra, con conseguenze potenzialmente devastanti per il futuro della vita».

L'antropologia economica

Il sociologo, filosofo ed economista ungherese Karl Polanyi (1886–1964), noto per la critica alla società di mercato espressa nel suo lavoro più importante La grande trasformazione, è riconosciuto quale padre ispiratore della filosofia della condivisione e come lo studioso che ha dato il più grande contributo alla nascita dell'antropologia economica.

Al centro della Grande Trasformazione di Polanyi si trova dunque il capovolgimento dell'idea liberale secondo cui la società di mercato costituisca un punto di approdo “naturale” nella vicenda delle società umane, e dunque la relativizzazione delle categorie di pensiero che in essa hanno la loro validità.

Con i suoi studi sulle società arcaiche e primitive e attraverso l'opera di collaboratori e discepoli, Polanyi contribuisce a svelare alle generazioni successive di filosofi, antropologi ed economisti le dinamiche di una società di mercato da lui concepita come una singolare aberrazione.

Pedagogia della condivisione
Considerato che l'apprendimento è sempre un'esperienza sociale e che colui che impara migliora se stesso per partecipazione, l'educazione convenzionale promuove il concetto di istruzione come esperienza privata; in realtà il pensiero si forma tanto nell'individuo quanto nel rapporto fra individui. Anche nei momenti di profonda riflessione intima e personale, la sostanza dei propri pensieri è connessa, in un modo o nell'altro, a precedenti esperienze condivise con altri attraverso le quali il singolo ha interiorizzato significati collettivi.

Lo studioso in scienze sociali e dell'educazione Dario Arkel secondo queste considerazioni ha allora teorizzato la necessità di una pedagogia della condivisione secondo la quale «il cammino verso la convivenza non può prescindere dall'apertura verso gli altri e verso la natura nei suoi aspetti evolutivi specificamente nel senso collaborativo».
 
Gianluca Caputo, collaboratore informatico dell'Università di Pisa, ha espresso l'opportunità oggi offerta dallo sviluppo tecnologico del web di praticare una pedagogia della condivisione:

In quest'ambito sostiene Caputo è fondamentale l'utilizzo del web 2 e in particolare il blog, il forum e il wiki« un sito creato con un software collaborativo.»

L'economista Jeremy Rifkin spiega come la condivisione abbia un risvolto concreto nell'insegnamento delle nuove generazioni e nei settori educativi. Preoccupati per la direzione verso cui la società dei consumi sta procedendo, gli insegnanti e gli educatori avrebbero cominciato a chiedersi se la missione principale dell'educazione debba essere solo quella di far diventare economicamente produttivi gli studenti. Rifkin si domanda se non si dovrebbe dedicare altrettanta attenzione allo sviluppo delle pulsioni empatiche innate dei giovani in modo da prepararli a pensare e ad agire come parte di una famiglia universale che include non solo il proprio prossimo, ma anche tutte le altre creature. Egli ritiene che una nuova generazione di educatori stia iniziando a decostruire i processi di apprendimento in aula che hanno accompagnato il passato, e a ricostruire l'esperienza educativa lungo linee pensate per incoraggiare lo sviluppo di un Sé ecologico esteso.

L'approccio dominante all'insegnamento, dall'alto verso il basso, il cui obiettivo è formare un essere competitivo e autonomo, sta cominciando a cedere il passo a un'esperienza educativa distribuita e collaborativa concentrata sull'instillare il senso della natura sociale della conoscenza. In questa nuova ottica l'intelligenza non rappresenta una risorsa che si accumula ma, al contrario, un'esperienza condivisa distribuita fra le persone.

Il nuovo approccio all'istruzione rispecchierebbe il modo in cui una nuova generazione impara e scambia informazioni, idee ed esperienze attraverso Internet, in spazi educativi open source e nell'ambito dei social media. Un apprendimento distribuito e collaborativo prepara secondo Rifkin anche la forza lavoro del ventunesimo secolo a un'economia nuova che agisce sulla base dei medesimi principi.

La pedagogia della condivisione rifiuta quel tipo di istruzione parziale e superficiale spendibile solo sul mercato del lavoro e inservibile per tutte le altre dimensioni dell'esistenza. I bambini e i ragazzi devono essere aiutati da insegnanti ed educatori non solo sul piano cognitivo, ma anche su quello emotivo e relazionale. Oltre le abilità cognitive, viene dato ampio spazio all'empatia, alla solidarietà, all'integrità morale e alla tenacia delle giovani generazioni.

Note

Bibliografia
 Francesca Colella, Mercificazione, individuo e società: attualità del pensiero di Karl Polanyi, in Democrazia e Sicurezza-Democracy and Security Review, n. 2, 2016 
 Roberto Mancini, La logica del dono. Meditazioni sulla società che credeva d'essere un mercato, EMP, Padova 2011,
 Raj Patel, Il valore delle cose e le illusioni del capitalismo, Feltrinelli, 2018
 Serge Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati Boringhieri
 Joseph E. Stiglitz, Bancarotta. L'economia globale in caduta libera, Einaudi
 Franco Crespi, Imparare ad esistere. Nuovi fondamenti della solidarietà sociale, Roma, Donzelli, 1994
 Antonio Fazio, Razionalità economica e solidarietà, Roma-Bari, Laterza, 1994
 Riccardo Petrella, Il bene comune. Elogio della solidarietà, Reggio Emilia, Diabasis, 1997.
 Victor Lebow in Piero Bevilacqua, La terra è finita. Breve storia dell'ambiente, Laterza, Roma-Bari, 2006
 Mathis Wackernagel, Il nostro pianeta si sta esaurendo, in Andrea Fasullo (a cura di), Economia e ambiente. La sfida del terzo millennio, Emi, Bologna, 2005
 Jeremy Rifkin, La Terza Rivoluzione Industriale, Mondadori, 2011
 Karl Polanyi, La grande trasformazione (1944), tr. it. di R. Vigevano, Torino, Einaudi, 2000
 Chris Hann, Keith Hart, Antropologia economica. Storia, etnografia, critica, Einaudi, 2011
 Tullio Tentori, Elementi di antropologia economica, Armando Editore, 2010
 Alfredo Salsano, Introduzione, in Polanyi, La grande Trasformazione - Pedagogia della condivisione e l'utilizzo del web 2.0 di Gianluca Caputo,
 Laura Pennacchi, La moralità del welfare: contro il neoliberismo populista, Roma, Donzelli 2008.

Voci correlate
 Karl Polanyi
 Raj Patel
 Condivisione
 Recessione
 Antropologia economica
 Dario Arkel
 Economia ecologica
 Economia civile
 Economia del dono
 Agricoltura civica
 Didattica collaborativa

 
Teorie in economia
Sociologia
Etnoantropologia
Politica
Pedagogia